Landschaftsschutzgebiet Iserlohn steht für folgende Landschaftsschutzgebiete im Märkischen Kreis, Nordrhein-Westfalen:

 Landschaftsschutzgebiet Iserlohn Typ A
 Landschaftsschutzgebiet Iserlohn Typ B